Bernhard Heitz – vescovo vetero-cattolico tedesco naturalizzato austriaco
 Cédric Heitz – allenatore di pallacanestro francese
 Markus Heitz – scrittore e giornalista tedesco
 Walter Heitz – generale tedesco comandante sul fronte orientale durante la battaglia di Stalingrado